Akseli est un prénom masculin finnois.

Voir aussi 
 , film dramatique finlandais (1970)
 

Homonymie de prénom
Prénom finlandais